«Пролета́рская» — станция Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Расположена между станциями «Таганская» и «Волгоградский проспект» на территории Таганского района (ЦАО).

История 
Открыта 31 декабря  года в составе участка «» — «Ждановская», после ввода в эксплуатацию которого в Московском метрополитене стало 82 станции. Названа по одноимённому району Москвы, ныне упразднённому. Запланированная к началу строительства в 1963 году станция с рабочим названием «Крестьянская Застава» была исключена из проекта Таганского радиуса в начале 1961 года. Позже, в 1965 году, при корректировке трассировки западной части Ждановской линии как объекта мелкого заложения, станция вернулась в проект. 

В 1991 году предлагалось переименовать станцию в «Крутицкое подворье».

Вестибюли и пересадки 
До 10 сентября 2016 года «Пролетарская» была единственной в Москве станцией с тремя подземными вестибюлями (с момента открытия движения по Московскому центральному кольцу таковой стала ещё станция «Ленинский проспект»). Один из вестибюлей, выход к которому расположен в центре зала, является совмещённым со станцией Люблинско-Дмитровской линии «Крестьянская застава», через него осуществляется пересадка. Этот переход появился 23 июля 1997 года — позже, чем открылась станция «Крестьянская застава» (28 декабря 1995 года). Два других вестибюля, выходы к которым находятся в торцах станции, ведут в подземные переходы под площадью Крестьянская Застава и под 3-м Крутицким переулком. Ко всем вестибюлям ведут лестницы, эскалаторов на станции нет.

Станция в цифрах 
Глубина заложения станции — 9 метров. На «Пролетарской» два ряда колонн по 40 штук в каждом, шаг колонн составляет 4 метра. Пассажиропоток по вестибюлям составлял  человек в сутки (2002 год), а пересадочный пассажиропоток на Люблинскую линию —  человек в сутки (1999 год).

Техническая характеристика 
Конструкция станции — колонная трёхпролётная мелкого заложения. Станция сооружена по типовому проекту (так называемая «сороконожка») из сборных конструкций.

Оформление 
Колонны станции облицованы белым мрамором; их верхние части окаймлены полосой жёлтого цвета и расширяются, имитируя капители. Пол станции выложен серым гранитом и лабрадоритом. Отделка путевых стен — белые и жёлтые алюминиевые панели вверху и чёрный гранит внизу, стены украшены жёлтыми вставками с алюминиевыми изображениями серпа и молота, название станции также размещено на вставках жёлтого цвета. До марта 2012 года путевые стены были отделаны глазурованной керамической плиткой. Смена покрытия путевых стен на алюминиевые композитные панели была завершена к середине июня того же года. Светильники скрыты в ребристом потолке станции.

Наземный общественный транспорт

Галерея

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Ссылки 

 Схема пересадочного узла на официальном сайте.

Станции Московского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Таганский район
Станции метрополитена, построенные в 1966 году
Здания и сооружения, построенные в 1966 году в Москве